Numele de familie Băsescu se poate referi la următoarele persoane:

 Traian Băsescu (n. 1951), fost președinte al României, servind două mandate (2004-2014)
 Mircea Băsescu (n. 1953), om de afaceri, fratele lui Traian Băsescu;
 Elena Băsescu (n. 1980), politician, fiica cea mică a lui Traian Băsescu
 Ioana Băsescu (n. 1977), notar, fiica cea mare a lui Traian Băsescu;
 Dale Băsescu (1956-2016), actor american

Vezi și 

 Băsești

Nume de familie românești
Nume proprii